Allsvenskan, Allsvenska serien, är namnet på flera divisioner i olika sporter som vanligtvis täcker hela Sverige. För fotboll är allsvenskan fortfarande den högsta serien i Sverige. I övriga sporter är allsvenskan numera oftast den näst högsta serien eller en etapp på vägen till en högre serie under säsongen. På juniornivå finns ofta juniorallsvenskan och för pojkar pojkallsvenskan.

Allsvenska serier
 Allsvenskan (bandy) för herrar
 Allsvenskan (fotboll) för herrar
 Damallsvenskan i fotboll
 Allsvenskan i bandy för damer
 Allsvenskan i handboll för damer
 Allsvenskan i handboll för herrar
 Allsvenskan i innebandy för herrar
 Allsvenskan i innebandy för damer
 Allsvenskan i landhockey
 Allsvenskan i segling
 Allsvenskan i speedway
 Allsvenskan i vattenpolo
 Damallsvenskan
 Hockeyallsvenskan 
 Juniorallsvenskan (bandy)
 Juniorallsvenskan (fotboll)
 Juniorallsvenskan (innebandy)
 Pojkallsvenskan (fotboll)
 Ridsportallsvenskan
 Schackallsvenskan
 Superallsvenskan i bandy
 Superallsvenskan i ishockey

Se även
 Elitserien (olika betydelser)